Филиберт — мужское личное имя. Известные носители:

 Святой Филиберт (ок. 608—684) — монах-бенедиктинец, основатель Жюмьежского аббатства, святой.
 Филиберт I (1465—1482) — герцог Савойский с 1472 года.
 Филиберт II (1480—1504) — герцог Савойский с 1497 года.
 Эммануил Филиберт (1528—1580) — герцог Савойский с 1553 года.
 Филиберт Баден-Баденский (1536—1569) — маркграф Баден-Бадена с 1554 года.

См. также 
 Амфитеатров А. В. «Покаяние Филиберта, или Как и почему рыцарь сделался портным» (1905)
 Филибер, принц Оранский
 Сен-Филибер